Thomas Morgan – militare e politico inglese
 Thomas Morgan – filosofo gallese
 Thomas Hunt Morgan – genetista e biologo statunitense